Кши́штоф Ками́ль Бачи́нский (; 22 января 1921, Варшава — 4 августа 1944, там же) — польский поэт.

Биография 

Сын литературного критика и историка литературы Станислава Бачинского, мать Стефания — педагог, автор нескольких школьных учебников. В 1939 году завершил учёбу в гимназии. Состоял в Союзе независимой социалистической молодёжи «Спартак», там он был соредактором журнала «Стрелы». Учился в Академии изящных искусств, мечтал о карьере графика и художника книги. Во время немецкой оккупации изучал польский язык и литературу в подпольном Варшавском Университете, подхорунжий в рядах Армии Крайовой.

В 1942 году Бачинскому под псевдонимом «Ян Бугай» удаётся выпустить в конспиративном издательстве первый в жизни сборник своих стихов под названием «Избранные стихи». Книга была отпечатана в девяноста шести экземплярах на ротаторе. Все эти экземпляры быстро разошлись, у автора осталась лишь одна книга.

В это же время к нему пришла любовь. Барбара, как и сам Бачинский, изучала полонистику в подпольном университете. «Обвенчались они, — пишет в воспоминаниях Ярослав Ивашкевич, — в Повислянском костеле чудесным июньским днем 1942 года. Сирень в том году цвела особенно пышно, и я пришел с огромным снопом… Бачинские, очень молодые, из-за малорослости выглядели ещё моложе, и вправду казалось, что на коленях перед алтарем стоят двое детей».

Бачинский погиб в ходе Варшавского восстания 1944 года в районе Театральной площади, жена Кшиштофа — Барбара пережила его всего на несколько недель и погибла 1 сентября того же года..

Похоронен вместе с женой на варшавском военном кладбище Воинское Повонзки.

Творчество 
В подполье опубликовал несколько малотиражных книжечек стихов, близких поэтике польского катастрофизма: «Замкнутый эхом» (1940), «Две любви» (1940), «Избранные стихотворения» (1942). Основная часть его наследия, в которое входят более 500 стихотворений, несколько поэм, два десятка рассказов, опубликована после войны. В 1947 году был издан сборник избранных стихов «Песня из огня». Всё его творческое наследие было издано в 1961 году. Остался крупнейшим поэтом своего поколения (так называемого «поколения Колумбов», одним из легендарных имён польской литературы. Учреждена поэтическая премия его имени. Песни на его стихи исполняла Эва Демарчик и другие популярные барды.

Сводные издания 
 Utwory zebrane / Oprac. A. Kmita-Piorunowa, K. Wyka. — Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1961.

Публикации на русском языке 
На русский язык стихотворения Бачинского переводили Анатолий Гелескул, Борис Дубин, Георгий Ефремов, Мария Петровых, Александр Ревич, Борис Слуцкий, Зыгмунт Левицкий, Наталья Горбаневская, Дмитрий Кузьмин.

 Стихи / Пер. с польск., сост. и пред. А. Гелескула. — М.: Художественная литература, 1978. — 190 с.

Примечания

Литература 
 «Żołnierz, poeta czasu kurz»: Wspomnienia o K. K. Baczyńskim. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1974

Ссылки 
 Биография, стихи on line
 стихи on line 
 Стихи on line 
 Стихи 
 Стихи на сайте Журнального зала 

Писатели Польши XX века
Польские поэты
Поэты Польши XX века
Участники Варшавского восстания 1944 года
Похороненные на кладбище Воинские Повонзки
Участники польского Сопротивления